At the Rainbow – album koncertowy holenderskiego zespołu Focus, wydany w 1973.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Thijs van Leer – keyboard, śpiew, flet poprzeczny
 Jan Akkerman – gitara
 Bert Ruiter – gitara basowa
 Pierre van der Linden – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy Focus
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy wyprodukowane przez Mike’a Vernona